Цыбино — название населённых пунктов в России:
 
 Цыбино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Цыбино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Цыбино — деревня в Угличском районе Ярославской области.